Název Hostovice není jednoznačný a může označovat:
 Hostovice (Pardubice) – osmý městský obvod statutárního města Pardubic
 Hostovice (Ústí nad Labem) – část statutárního města Ústí nad Labem
 Hostovice (okres Snina) – vesnice v okrese Snina v Prešovském kraji na Slovensku

Externí odkazy